Европейский союз является уникальным образованием, обладающим элементами межгосударственности, надгосударственности и многопартийной парламентской демократии. Такие вопросы, как внешнеполитические дела, в настоящее время решаются совместно государствами-членами.

Правительство 

В соответствии с Маастрихским договором о Европейском союзе, который вступил в силу с 1 ноября 1993 г., политически, союз был разделён на три опоры: Европейское сообщество, которое является наднациональным элементом и два межправительственных элемента — Общая внешняя политика и политика в области безопасности (ОВПБ, ЕПБО), и Общая политика в области внутренних дел и правосудия.

Полномочия, предоставленные Союзу, подпадают под один из этих компонентов. Более чувствительные районы объединены в первую очередь межправительственными опорами. Союз редко имеет исключительный контроль над районом, даже в опоре сообщества. (Более подробную информацию о полномочиях, см.: Три опоры ЕС)

Подразделения 

В Союз входят двадцать семь государств-членов. Расширение Европейского союза является очень важным политическим вопросом, с обсуждением того, до каких размером он может быть расширен. В то время как некоторые видят его в качестве основного политического инструмента содействия развитию, другие опасаются излишнего расширения Союза.

Некоторые государства находятся за пределами некоторых частей Европейского союза, например Экономический и валютный союз включает всего лишь 17 из 27 членов, а Шенгенское соглашение распространяется всего на 21 государство. Однако большинство из них находятся в процессе присоединения к этим блокам. Ряд стран, не входящих в союз участвует в ряде мероприятий ЕС, такие как Еврозона, Шенген, единого рынка или обороны. Хотя некоторые страны, например страны Европейской экономической зоны, имеют высокую степень интеграции, но они не имеют представительств в органах власти ЕС.

Институты 

Основными институтами Европейского союза являются: Европейская комиссия, Европейский совет, Совет Европейского союза (Совет) и Европейский парламент. Первые два являются органами исполнительной власти;

Комиссия, осуществляющая контроль за агентствами, предлагает законопроекты, а также обеспечивает соблюдение закона. Она состоит из еврокомиссаров, по одному от каждого государства-члена. Каждый комиссар получает портфель Генерального директората (ГД). В упрощенных терминах можно сравнить роли президента, уполномоченных и ГД как союз премьер-министра, министров и министерств. Однако, существуют значительные различия в полномочиях.

Европейский Совет не имеет законодательных полномочий, однако он состоит из глав государств глав правительств от государств-членов и, следовательно, имеет свои собственные полномочия, которыми не располагают другие институты союза. Этот орган также назначает Председателя Комиссии (по принципу парламентских выборов), а также Высокого представителя по общей внешней политике и политике безопасности. В упрощенных терминах значимость совета можно сопоставлять с положением главы государства.

Совет и Парламент образуют законодательную власть Союза. Совет состоит из министров, в то время как национальный парламент избирается напрямую. В зависимости от региона, некоторые находятся под большим контролем со стороны национальных министров. В большинстве случаев, когда речь идёт о вопросах в рамках Европейского сообщества, обе палаты имеют равные полномочия передавать, изменить или отклонить законопроекты.

Договоры и законодательство 

Союз базируется на договорах; они формируют конституционные права, институты власти и т. д. Было подписано множество договоров, каждый последующий дополнял предыдущий, передавая больше полномочий Союзу и сообществу в целом.

Законы изданные Союзом заменяют те, которые приняли национальные правительства. Существуют три формы обязательных законодательных актов Союза которые могут быть принята: постановление, которое является непосредственно действующим законом; директива, которая обязывает государство-член в указанный срок принять меры, направленные на достижение определённых в ней целей и решение, которое применяется только к тому или иному вопросу.

Принимая законы, институты используют многочисленные законодательные процедуры; в зависимости от того, как используется, баланс власти между Советом и парламентом. Наиболее распространенной является Процедура совместного принятия решения, которая даёт равные для обоих институтов.

Выборы 

Выборы проводятся в странах государствах-членах в соответствии с собственными правилами. Избранные главы государств и правительств формируют Европейский совет, национальные министры образуют Совет Европейского союза. Европейский парламент является единственным непосредственно избираемым институтом Европейского союза. Выборы проводятся каждые 5 лет на основе всеобщего избирательного права граждан ЕС в соответствии с национальными ограничениями (например, возраст и наличие судимости). Пропорциональная избирательная система используется во всех парламентских избирательных округах.

Первые такие выборы прошли в EC-9 в 1979 году. Последующие представлены ниже;

Политические партии 

 Европейская народная партия
 Партия европейских социалистов
 Альянс либералов и демократов за Европу
 Европейская демократическая партия
 Европейская партия зелёных
 Европейский свободный альянс
 Альянс европейских консерваторов и реформистов
 Европейские левые
 Северный альянс зелёных и левых
 Альянс европейских национальных движений
 Европейские демократы
 Евронат

См. также 
 Европа — это мы! Манифест перестройки ЕС от самого основания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЕС: Европа 
 Европейские выборы Online